Charles Robert Richet – medico e fisiologo francese
 Denis Richet – storico francese
 Jean-François Richet – regista e sceneggiatore francese